Het huidige koninkrijk Spanje (1978-heden)
Het Spaanse Rijk:
Spanje (personele unie) (1516-1716), de personele unie van de soevereine Kronen van Castilië en Aragón onder het huis Habsburg.
Koninkrijk Spanje (1716-1873), de tot "Spanje" verenigde Kronen van Castilië en Aragón onder het huis Bourbon tot de Eerste Spaanse Republiek.
Koninkrijk Spanje (1874-1931), het koninkrijk Spanje onder het huis Bourbon tussen de Eerste en Tweede Spaanse Republiek.

Zie ook 
Spaanse Staat (1939-1978), van 1947 tot 1978 de jure een koninkrijk onder het huis Bourbon.